Cosentino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cosentino (1919–1993), italienischer Segler
 Egidio Cosentino (1927–2020), italienischer Hockeyspieler
 Lionello Cosentino (* 1951), italienischer Politiker
 Nicola Cosentino (* 1959), italienischer Politiker